2017–18 sæsonen af Frauen-Bundesliga var den 28. sæson af Tysklands bedste række i kvindernes fodboldliga. Sæsonen kørte fra 2. september 2017 til 3. juni 2018.

Kampene blev offentliggjort den 10. juli 2017.

VfL Wolfsburg genvandt mesterskabet, det var fjerde gang de blev tysk mester.

Hold

Holdændringer

Stadion

Stillingen

Topscorere

Referencer 

Bundesliga (kvinder)
Fodboldsæson 2017-18